Alain Dieckhoff, chercheur et enseignant français
 Hans-Heinrich Dieckhoff (1884-1952), diplomate allemand